Estación (de) San Antonio es el nombre de varias estaciones ferroviarias en honor (advocación o patrocinio) a algún santo llamado Antonio.

Estaciones

en Argentina 
 Estación San Antonio de Padua, del Ferrocarril Sarmiento en Merlo, Buenos Aires;

en España 
 Estación de San Antonio, del Metro de Bilbao, en Echevarri;

en México 
 Estación San Antonio, del Metro de Ciudad de México, en Benito Juárez;
 Estación San Antonio Abad, del Metro de Ciudad de México, en 	Cuauhtémoc;

en Colombia 
 Estación San Antonio, del Metro de Medellín, en Medellín;

en Chile 
 Estación San Antonio, del Ramal Santiago-Cartagena, en la región de Valparaíso.

en Panamá 
 Estación San Antonio, del Metro de Panamá, en Rufina Alfaro.